Тачка може бити:

Тачка (геометрија), појам у геометрији.
Стационарна тачка, појам у математичкој анализи, тачка у којој је први извод функције једнак нули.
Тачка (знак), интерпункцијски знак.
Тачка (музика), знак за продужење трајања ноте или паузе.
Тачка (представа), забавна представа, нпр. у циркусу.
Тачка (ликовна уметност), елемент ликовне уметности.